Röbbelen ist der Nachname folgender Persönlichkeiten:
 Gerhard Röbbelen (* 1929), deutscher Agrarwissenschaftler
 Ulrich Röbbelen (1944–2007), deutscher Theologe und Verleger

Siehe auch Röbelen